Письмовник — справочная книга, регламентирующая делопроизводство и переписку служебного и частного порядка.
 Письмовник Курганова — книга Н. Г. Курганова, учебник русской грамматики, пособие по самообразованию; с 1765 года до второй половины XIX века — 11 изданий .
 Письмовник Крылова — пособия А. Е. Крылов по письмоводству (1888).

В литературе 
 «Письмовник» — роман М. П. Шишкина (2010).

См. также 
 Титулярник
 Царский титулярник
 Формулярник